Bob har flere betydninger:

 Bob (spil) – et brikspil, som udføres på en stor kvadratisk plade
 Bob (navn) – engelsk kælenavn for Robert
 Beskyttet oprindelsesbetegnelse – systemer til at beskytte regionale landbrugsprodukter og levnedsmidler mod efterligninger

Se også 
 Bobslæde – en formstøbt platicslæde
 Bobslæde (sportsgren) – en vintersportsgren, hvor deltagerne skal få en strømlinet, halvvejs overdækket slæde hurtigst muligt ned af en stejl bane
 BOB